Michel Audiard (1920-1985), dialoguiste et réalisateur français de cinéma, qui a donné son nom à la place Michel-Audiard, à Paris ;
Jacques Audiard (1952- ), réalisateur français de cinéma, fils du précédent ;
Aminthe Audiard (2005- ), actrice française, arrière-petite-fille de Michel Audiard ;
Marcel Audiard (1970-), écrivain français, petit-fils de Michel Audiard, neveu et filleul de Jacques Audiard, père d'Aminthe Audiard.

Voir aussi 
 Étymologie des patronymes français
Patronyme français